In 2007 werd de 26ste editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld tussen 11 mei 2007 en 24 november 2007. Coritiba FC werd kampioen en promoveerde naar de Campeonato Brasileiro Série A, net als de nummers twee tot vier. De laatste vier in de stand degradeerden. De topscorer was Alessandro van Ipatinga met 25 doelpunten.

Eindstand

1 Marília werd door het Sporttribunaal gestraft met een aftrek van 6 punten voor het opstellen van een niet geregistreerde speler.

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 2007